Funktionsplan steht für: 
 Funktionsplan (FUP), grafische Programmiersprache innerhalb von STEP 7
 Funktionsbausteinsprache (FBS), SPS-Programmiersprache
 Projektierungswerkzeug für eine Ablaufsteuerung
 GRAFCET, Spezifikationssprache für die Darstellung von Ablaufbeschreibungen
 in Verwaltungen die Festlegung und Abgrenzung von Aufgaben, siehe Funktion (Organisation)